

Torneios

Peso pesado

Peso galo

Peso mosca feminino